
Termin -{PNR}- ima više značenja.

 TAAR5, GPCR
 Stranka narodne obnove, portugalska politička partija